Снежная пещера — может означать:

 Снежная пещера — пещерная система в Западном Кавказе, Абхазия.
 Снежная пещера — укрытие, убежище, сделанное из снега.